1954 Голяма награда на Германия е 4-то за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 1 август 1954 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия